Азимут может означать:

Азимут — угловая мера в геодезии и астрономии.
 «Азимут» — российская авиакомпания.
 «Азимут» — совместный альбом Slim и группы «Константа», 2011 год.
 Azimut Hotels — гостиничная сеть.
 Azimut Отель Мурманск — гостиница в Мурманске.
 Azimut Отель Санкт-Петербург — гостиница в Санкт-Петербурге.
 Azimut Отель Сибирь — гостиница в Новосибирске.